Schreibers ist der Familienname folgender Person
 Joseph von Schreibers (1793–1874), österreichischer Jurist und Landwirtschaftler
 Joseph Ludwig von Schreibers (1735–1809), österreichischer Arzt
 Karl Franz Anton von Schreibers (1775–1852), österreichischer Naturforscher